Artéria pode se referir a:
Artéria
Artéria vertebral
Artéria radial
Artéria celíaca
Artéria braquial
Artéria subclávia
Artéria coronária
Artéria lingual
Artéria pulmonar
Artéria oftálmica
Artéria ulnar
Artéria ilíaca interna
Artéria gástrica direita
Artéria axilar
Artéria renal

Ver também

Desambiguações de anatomia